Парламентские выборы на Кипре проходили 5 июля 1970 года. В результате победила Объединённая партия (), получившая 15 мест из 35, несмотря на то, что Прогрессивная партия трудового народа получила наибольшее число голосов.

Результаты

Примечания 

Кипр
Выборы на Кипре
1970 год на Кипре